Una one-liner è una battuta che esprime completamente il suo significato nello spazio di "una sola riga". Si dice che una buona one-liner deve essere concisa e significativa.

Nel teatro 
Tra i comici e gli attori che usano questo espediente retorico nelle loro opere, ricordiamo in particolare: Jimmy Carr, Tommy Cooper, Rodney Dangerfield, Norm Macdonald, Ken Dodd, Stewart Francis, Zach Galifianakis, Mitch Hedberg, Anthony Jeselnik, Milton Jones, Shappi Khorsandi, Jay London, Mark Linn-Baker, Demetri Martin, Groucho Marx, Gary Delaney, Emo Philips, Tim Vine, Steven Wright, Gilbert Gottfried e Henny Youngman.

Voci correlate 
 Stand-up comedy

Umorismo